

Anni 
74 – anno del I secolo d.C.
74 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
74 Galatea – asteroide della fascia principale del sistema solare.
74 Aquarii – sistema stellare.

Chimica 
74 – numero atomico del Tungsteno (W).

Matematica 
74 – numero naturale